Целле:

 Целле — город в Германии, в федеральной земле Нижняя Саксония.
 Целле — район в Германии. Центр района — город Целле. Район входит в землю Нижняя Саксония.
 Целле, Фридрих (; 1845—1927) — немецкий писатель о музыке.

Примечания